Klamath (volk), Indiaanse stam uit het zuiden van Oregon.
 Klamath (taal), de taal van dit volk.
 Klamath (rivier), rivier in Oregon en Californië, Verenigde Staten.
 Klamath (Californië), Census-designated place aan de monding van deze rivier.